

Codici 
 ide – codice ISO 639-3 della lingua idere

Economia 
 IDE (Investimento Diretto all'Estero) – concetto di internazionalizzazione di un'impresa in economia politica. In caso si tratti di internazionalizzazione di un'azienda sui mercati esteri, l'IDE è automaticamente associata con l'apertura di filiali, punti vendita o comunque la presenza ed investimenti diretti all'estero.

Geografia 
 Ide – località del Devon (Regno Unito)
 Ide – cittadina giapponese della prefettura di Kyōto

Informatica 
 IDE (Integrated Drive Electronics) – il nome più comune utilizzato per l'interfaccia standard Advanced Technology Attachment
 IDE (Integrated development environment) – ambiente di sviluppo integrato per la realizzazione di programmi per sistemi informatici

Persone 
 Louis Ide – politico belga
 Tameo Ide – calciatore giapponese
 Yuji Ide – pilota automobilistico giapponese